Case Noyale F.C. é um clube de futebol da Maurícia. Disputa a segunda divisão nacional.

Clubes de futebol da Maurícia